Nom de dos germans que foren alts funcionaris abbàssides:
 Ahmad ibn al-Mudàbbir
 Ibrahim ibn al-Mudàbbir